Rippon:
 Adam Rippon, en amerikansk konståkare
 Angela Rippon, en brittisk programledare, nyhetsuppläsare och journalist
 Todd Rippon, nyzeeländsk skådespelare